

Конніот — місто, штат Огайо
 Конніот Тауншип — селище в окрузі Кроуфорд, штат Пенсільванія
 Конніот Тауншип — селище в окрузі Ері, штат Пенсильванія

Див. також 
 Коно
 Конно